silencer – sekwencja DNA
 Silencer – szwedzki zespół muzyczny